Primer plano puede referirse a:

 Primer plano es una técnica cinematográfica de encuadre audiovisual de los planos cinematográficos.
 Primer plano, programa de Chilevisión.
 Primer plano, programa de Canal+ en España.
 Primer plano, programa de Once TV en México.Primer plano, programa de RCTV en Venezuela.
 Primer plano sonoro'''.